Het seizoen 2000 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 8 april en eindigde op 30 oktober met het tweede duel uit de play-offs promotie/degradatie. Het was de 56ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de vijftiende keer landskampioen. Het was het negende kampioenschap op rij voor de club.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

Sogndal promoveert naar de Tippeligaen op basis van meer uitdoelpunten, Vålerenga IF degradeert naar de 1. divisjon.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 2000
Toppserien 2000
Noorse voetbalbeker 2000
Noors voetbalelftal in 2000

2000
Competitievoetbal 2000